Transports:
 Estació d'Almeda, una estació de la Línia Llobregat-Anoia dels FGC a Cornellà de Llobregat.
 Geografia:
 Barri d'Almeda, barri de Cornellà de Llobregat.